— японская актриса и певица.

Фильмография 
 Драконий жемчуг: Эволюция (2009) — Май
 На службе у дьявола (сериал) (2007—2009) — Кристен
 Последний шквал (2007) — Жасмин
 Dakara watashi wo suwarasete (2006) — Такако Кикураи
 Школа сёрфинга (2006) — Тика
 Jiko (2001) — Риэко
 Inochi no umi (2000)
 Yakusoku (1999) — Риэко
 Kurenai (1998) — Маки Сатомура
 Ichi, ni no sanshiro (1996) — Сино
 Ninja gaeshi mizuno shiro (1996) — Юкино
 Hideyoshi (1996) — Отама
 Kagerô II (1996) — Отё
 Onimaro zanshinken (1995) — Орин
 Don o totta otoko (1994) — Джейн
 Watashi ga aishita Ultraseven (1993) — Юрико Хисими / Анне
 Hana no furu gogo (1989) — Нумата
 Эрико, легендарная поп-звезда (1989) — Эрико Тамура (в роли себя)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Певцы и певицы в жанре J-pop